Mykkänen (ou Mykkanen) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), homme politique et journaliste finlandais
John Mykkanen (né en 1966), nageur olympique américain
Kai Mykkänen (né en 1979), homme politique finlandais3
 (née en 1978), sprinteuse olympique finlandaise
Ritva Mykkänen, coureuse cycliste finno-suédoise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois